Aruanã steht für:

 Aruanã (Goiás), brasilianischer Ort am Rio Araguaia, im Bundesstaat Goias
 Süßwasserfisch im Amazonasgebiet, siehe Arowana (Osteoglossum Bicirrhossum) 
 brasilianischer Name für die Suppenschildkröte
 Aruanã in der Tupi-Guarani Mythologie